One of the Boys může být:

 One of the Boys (album, Katy Perry) – album zpěvačky Katy Perry (2008)
 One of the Boys (album, Roger Daltrey) – album zpěváka Rogera Daltreyho (1977)
 One of the Boys (album, Gretchen Wilson) – album zpěvačky Gretchen Wilson (2007)